John Millman era il detentore del titolo ma questa'anno non ha partecipato.

Matt Reid ha battuto in finale Hiroki Moriya 6–3, 6–2.

Teste di serie

  Bradley Klahn (Ritirato a causa di dolori al polso)
  James Duckworth (Secondo turno)
  Tatsuma Itō (Secondo turno)
  Hiroki Moriya (Finale)

  Matt Reid (Campione)
  John-Patrick Smith (Secondo turno)
  Boy Westerhof (Secondo turno)
  Greg Jones (Secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

McDonald's Burnie International 2014